Анатолий Комков:
 Комков, Анатолий Алексеевич (1952—2009) — советский футболист; российский тренер.
 Комков, Анатолий Маркович (1910—?) — советский картограф.